Patschkau steht für:

 Patschkau, Stadt in Polen, siehe Paczków
 Patschkau (Breslauer Patriziergeschlecht), ein Adelsgeschlecht